Weninger ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Weninger (* 1960), österreichische Schriftstellerin
 Emmerich Weninger (1909–1977), österreichisch-niederländischer Graphiker und Plakatkünstler
 Franz Xaver Weninger (1805–1888), österreichischer Jesuit
 Fritz Weninger (1892–1981), österreichischer Maler und Restaurator
 Günter Weninger (1940–2016), österreichischer Politiker und Gewerkschaftsfunktionär der SPÖ
 
 Josef Weninger (1839–1882), österreichischer Architekt
 Josef Weninger (1886–1959), österreichischer Anthropologe
 Katharina Weninger (* 1986), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Leopold Weninger (Pseud. Leo Minor; 1879–1940), deutscher Komponist, Dirigent und Arrangeur
 Ludwig Weninger (1904–1945), deutscher Maler der Verschollenen Generation und ein Vertreter des Expressiven Realismus sowie (in Teilen) der Neuen Sachlichkeit
 Margarete Weninger (1896–1987), österreichische Anthropologin und Humangenetikerin
 Michael Weninger (* 1951), österreichischer Diplomat und römisch-katholischer Geistlicher an der römischen Kurie
 Michaela Langer-Weninger (* 1979), österreichische Politikerin (ÖVP) und Landwirtin
 Peter Weninger (* 1926), österreichischer Kunsthistoriker und Restaurator

Siehe auch:
 Weniger
 Wenninger